Boyton – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Boyton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Boyton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)